Irisbus Citelis (též Iveco Citelis) může označovat:
 Irisbus Citelis 10.5M – zkrácenou verzi autobusu
 Irisbus Citelis 12M – standardní verzi autobusu
 Irisbus Citelis 18M – kloubovou verzi autobusu

Externí odkazy